

События 
 Консул император Зенон (2-й раз).
 Начало января — В Гераклее Фракийской Василиск, брат Верины, восстал против Зенона, опираясь на многих сенаторов. 
 9 января — Зенон бежал с Ариадной из Константинополя в крепость Вара в Сирии, а затем в Тесседу. Полководцы Илл и Трокунд осадили Тесседу. Василиск провозгласил себя на Поле императором и эдиктом отверг решения Халкедонского собора. Верина надеялась выйти замуж за магистра Патрикия и сделать его императором. Василиск убил Патрикия. Верина стала помогать Зенону.
 Август — Орест выступил из Рима против вестготов, но развернул собранную армию федератов на Равенну.
 28 августа — Орест захватил Равенну. Непот бежал в Далмацию и сложил с себя власть. 
 31 октября — Орест вступил в Рим и провозгласил императором своего сына Ромула.
 Вестготы овладели землёй арвернов и их столицей Герговией. Римским военачальником там был Экдиций, сын Авита.
 Запрещение приносить в жертву коней и быков (Тоба-Вэй).

Родились 
 Вортипор (ум. ок. 546) — протектор Диведа c 495.
 Клотильда Бургундская (ум. ок. 545) — вторая жена короля франков Хлодвига I с 492.
 Трибониан (ум.542) — восточноримский юрист, сыгравший важную роль в кодификации римского права.

Скончались 
 29 мая — Сенатор Миланский, епископ Милана, христианский святой.
 18 октября — Шушаник (род. 410), святая мученица.
 Герасим Иорданский — монах, христианский святой.
 Егише (род. 410) — армянский историк и богослов.
 Кэро — 21-й правитель корейского государства Пэкче с 455.
 Флавий Магн (род. 390 или 405) — западноримский государственный деятель, префект Галлии.

См. также